Интернациональный театр:

 Интернациональный театр — современный театр во Франкфурте-на-Майне.
 Интернациональный театр в Москве в XIX веке — другое название театра Парадиз.